Transport poate fi:

 Transport
 Transport public
 Transport aerian
 Transport feroviar
 Transport rutier
 Transport rutier de marfă
 Transport rutier internațional de marfă
 Mijloace de transport
 International Air Transport Association
 Transport feroviar în România
 Transport în Polonia
 Transport în București
 Lista liniilor de transport public din București
 Mijloacele de transport din municipiul Brașov
 Baza 90 Transport Aerian
 Transport Trade Services, grup de companii de transport din România
 Societatea de transport Constanța, prima întreprindere românească  de profil aeronautic care a construit hidroavioane

Comunicații 
 Securitatea nivelului de transport
 Real-time Transport  Protocol

Regii de transport 
 Regia Autonomă de Transport București
 Regia Autonomă de Transport Constanța
 Regia Autonomă de Transport Oradea O.T.L.
 Lista regiilor de transport public din România